I trentanove scalini – romanzo di John Buchan del 1915
 Il club dei trentanove – film di Alfred Hitchcock del 1935
 The 39 Steps – film di Ralph Thomas del 1959
 The Thirty Nine Steps – film di Don Sharp del 1978
 The 39 Steps – fiction televisiva britannica del 2008
 The 39 Steps – commedia teatrale del 2005